Сергей Аман (Сергей Аманович Хуммедов, род. 12 февраля 1957 года, Туркмения) — российский прозаик, поэт и журналист, автор-исполнитель песен. Член Союза писателей Москвы с 1997 года.

Биография 
Сергей Аман родился в г. Мары в Туркмении. В 1975 году окончил железнодорожное училище и поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Параллельно с учёбой занимался в студенческом театре института под руководством Владимира Малыщицкого. В 1977 году был призван в ряды Советской армии. После демобилизации поступил на факультет журналистики Московского государственного университета, который окончил в 1985 году.
 В 1985 — 1987 годах работал в заводских многотиражках и на радио в Московской области.
 С 1987 по 1989 год — заместитель главного редактора еженедельной московской газеты «АВТО».
 С 1989 по 1991 год — главный редактор газеты «Соломенная Сторожка» (Москва).
 С 1991 по 1993 год работал в редакциях газеты «Арена» (бывший «Советский цирк») и «Вечерний клуб».
 С 1993 по 1995 год — корреспондент на радиостанции «Авторадио».
 С 1995 по 2006 год — журналист газеты «Московский комсомолец», ведущий литературной рубрики «Менестрель».
 С 2006 по 2009 год являлся редактором и ведущим на радиостанциях «Маяк» и «Радио России», корреспондентом телекомпании ВКТ (Останкино).
 С 2009 по 2014 год — ведущий литературной страницы «Письменный стол» сначала в «Вечерней Москве», а затем в газете «Труд».
Живёт в Москве. Хобби — рыбалка.

Литературное творчество 
Член Союза писателей  Москвы с 1997, рекомендацию в Союз писателей Москвы дал Фазиль Искандер. Первая книга «В садах судьбы» — сборник стихов и текстов песен — издана в 1998. Следующая книга «Сирень под пеплом», вышедшая в 2002, включала стихи и прозу. Роман «Журналюги» был опубликован в 2013. Последнее изданное произведение — роман «Всё будет хорошо, мы все умрём!» (2018). Предисловия к первым книгам написаны Александром Ароновым и Леонидом Жуховицким.

Библиография 
 «В садах судьбы». Стихи и тексты песен. — М.: Пробел, 1998. — ISBN 5-89346-009-X
 «Сирень под пеплом». Стихи, повести и рассказы. — М.: Голос-Пресс, 2002. — ISBN 5-7117-0324-2
 «Журналюги». Роман без героя. — М.: Зебра Е, 2013. — ISBN 978-5-905629-31-0
 «Всё будет хорошо, мы все умрём!» (), эротическо-героический эпос. — М.: ИД «Флюид ФриФлай», 2018. — ISBN 978-5-906827-70-8
В сборнике повестей «На краю Магеллановых облаков» ( — М.: Пробел, 1998, ISBN 5-89346-012-X (совместно с Андреем Гусевым и Олегом Бирюковым).
 В сборнике «ШАГ В XXI» — М.: «Московское содружество литераторов», 2000, — ISBN 5-8444-0358-4
 В сборнике «Звуки неба» — М.: издательский дом «Литературная газета», 2003, — ISBN 5-98199-001-5
 В сборнике «Дыхание земли. Новая антология поэзии» — М.: Ладомир, 2006, — ISBN 5-86218-299-3

Некоторые публикации 
 В прекрасном безжалостном мире — «Московский комсомолец», № 194 (15894), 25 августа 1990 г.
 Капля жизни в чаше вечности — «Московский комсомолец», № 60 (14818), 30 марта 1994 г.
 Театр, жизнь скоморошья (о питерском театральном режиссёре Владимире Малыщицком) — «Общая газета», № 22 (98), 1 — 7 июня 1995 г.
 «Первое стихотворение я написал лет в шесть» — «Вечерняя Москва» № 231 (25251), 8 декабря 2009 г.
 «Литература — это дело, а вот театр — это игра» — «Вечерняя Москва» № 127 (25395) 13 июля 2010 г.
 «С литературой у меня свои отношения» — «Вечерняя Москва» № 225 (25493), 30 ноября 2010 г.
 «Мое собрание сочинений в четырёх мешках» — «Вечерняя Москва» № 87 (25602), 17 мая 2011 г.
 «Хороших поэтов много, читателей всё меньше» — «Вечерняя Москва» № 121 (25636), 5 июля 2011 г.
 «Без толкового дела мужикам не жизнь» ТРУД-7, № 191-т/48 (26589), 27 декабря — 2 января 2012 г.
 «Я крайне заинтересован сегодняшним днём» ТРУД-7, № 132-т/33 (26575), 13 — 19 сентября 2012 г.

Образ в художественной литературе 

Послужил прототипом писателя Сергея Мёдова (Аманыча) в романах Андрея Гусева «Художник и эрос в формате супер» ( и «Наш жёсткий секс в Малинди».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Сергея Амана
 Произведения Сергея Амана на Проза.ру — национальный сервер современной прозы
 «Журналюги» by Сергей Аман
 
 Сергей Аман на Facebook

Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Русские писатели XXI века
Авторы приключенческой литературы
Журналисты по алфавиту
Журналисты газеты «Московский комсомолец»
Выпускники факультета журналистики МГУ
Прототипы литературных персонажей